562 км, 562-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 562 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога	(Псковская	область). Код 057742
 562 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Курская область). Код 595236